Camel Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Camel Mountain (Alaska)	
 Camel Mountain (New Mexico)	
 Camel Mountain (New York)	

Siehe auch:
 Carmel Mountain